

Лойовиці — село в гміні Вйонзув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Лойовиці — село в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства